Święte (gromada w powiecie konińskim)
 Święte (gromada w powiecie stargardzkim)
 Święte (gromada w powiecie średzkim)